Александр Иловайский:
 Иловайский, Александр Васильевич (1767—1841) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Иловайский, Александр Семёнович (1873—?) — горный инженер, директор Харьковского инженерно-строительного института (в 1930-х годах).